Németország
Rittersdorf, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Rittersdorf, település Türingiában